El paral·lel 46º nord és una línia de latitud que es troba a 46 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 46° de latitud nord, un grau de longitud equival a  77,463 km; la longitud total del paral·lel és de 27.877 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 5.096 km i a 4.906 km del Pol Nord

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 15 hores i 45 minuts a l'estiu, i 8 hores i 38 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 46º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de Llac Maggiore
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de Llac de Lugano
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de Llac Como
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa just al sud de Ljubljana
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|   
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 7 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 4 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 2 km
|-
| 
! scope="row" | 
|  Per uns 5 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa just al sud de Subotica
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|  
|-
| 
! scope="row" | 
| Província d'Odessa — Passa just al sud de Bílhorod-Dnistrovski
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Negre
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Crimea (reclamada i controlada per ) — Passa just al sud d'ArmianskProvíncia de Kherson — Passa a través de la península de Xonhar i la Fletxa d'Arabat
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Azov
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Càspia
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del Mar d'Aral i el Llac Balkhash
|-
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior Jilin - Per uns 7 km Mongòlia Interior Jilin Heilongjiang — passa uns 30 km al nord de Harbin
|-
| 
! scope="row" | 
| Territori de Primórie
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Japó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sakhalín
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Urup, illes Kurils
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Oregon WashingtonFrontera Washington/Oregon Idaho MontanaFrontera Dakota del Nord/Dakota del Sud Minnesota Wisconsin Michigan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Michigan
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Michigan - Península superior i Drummond Island
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Huron
| style="background:#b0e0e6;" | North Channel - passa just al nord de Cockburn Island i illa Manitoulin, Ontàrio, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Ontàrio Quebec
|-
| 
! scope="row" | 
| Maine
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Nova Brunsvic Nova Escòcia (Per uns 2 km)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Northumberland
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa del Príncep Eduard
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Northumberland
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Escòcia – Illa de Cap Bretó
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Île d'Oléron i terra ferma
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 45° nord
 Paral·lel 47º nord

Referències 

Línies de latitud